

Musica 
Break – interludio musicale tipico della musica elettronica e hip hop
Break – album dei One-Eyed Doll del 2010
Break – singolo dei Three Days Grace del 2009 estratto dall'album Life Starts Now
Break – album di Mamoru Miyano del 2009
Break – EP dei The Cinematics del 2006
Break – album degli Enchant del 1998

Altro 
The Break – film per la televisione del 1995 diretto da Lee H. Katzin
Break – film del 2008 diretto da Marc Clebanoff

Pagine correlate 
 Breaker
 Breaking